Гаяна
 Гаяна — цикл фантастических романов Гая Петрония Аматуни.
 Гаяна (итал.) — река в Италии.
 Гаяна (польск.) — женское имя.
 Гаяна — ошибочное в русском языке написание государства Гайана.

См. также 
 Гаянна — буква сингальского алфавита.
 Каяна (значения)